Operacja odeska (1919)
 Operacja odeska (1920)
 Operacja odeska (1944)

Zobacz też 
 obrona Odessy